Droga krajowa B68 (Austria) –
 Droga krajowa B68 (Niemcy) –

Zobacz też